Хорол () — город в Полтавской области Украины. Входит в Лубенский район. До 2020 года был административным центром упразднённого Хорольского района, в котором составлял Хорольский городской совет.

Географическое положение 
Город Хорол находится на берегу реки Рудка, которая через 4 км впадает в реку Хорол.
Примыкает к сёлам Вишняки и Лисянщина.

Происхождение названия 
Город Хорол своё название получил от одноимённой реки Хорол, что в буквальном смысле означает «быстрый».

История 
Впервые поселение Хорол упоминается в грамоте Владимира Мономаха 1083 года. Город был свидетелем кровавых столкновений славян с кочевниками 1107, 1111, 1185, 1215 г.

Во времена монголо-татарского нашествия Хорол, как и множество других поселений Переяславского и Киевского княжеств, был разрушен.

В 1362 году земли, на которых находился город, попали под власть Великого княжества Литовского.

(1569—1654) 
После заключения Люблинской унии 1569 года хорольские земли перешли в состав Речи Посполитой. В 1615 году город Хорол был взят и сожжён русским отрядом. В 1620-е годы хорольские земли захватили магнаты Вишневецкие.

В 1638 году жители Хорола участвовали в восстании Якова Острянина. По данным переписи 1647 года в Хороле насчитывалось 1279 хозяйств. С 1648 года Хорол — сотенный городок Миргородского полка (и оставался в этом статусе вплоть до ликвидации гетманства в 1764 году).

Хорольская сотня Миргородского полка участвовала в боях 1648 — 1654 годов в армии Богдана Хмельницкого под Корсунем, Зборовом, Львовом, Замостьем, Пилявцами, Берестечком.

(1654—1917) 
В 1654 году в составе земель Левобережной Украины Хорол вошёл в состав России.

Впервые Хорол был обозначен на карте французского инженера Боплана.

В 1709 году Хорольская сотня Миргородского полка участвовала в Полтавской битве на стороне царя Петра I.

По Указу Екатерины II от 16 сентября 1781 года с 9 января 1782 года было создано Киевское наместничество в составе 18 уездов. В соответствии с этим указом, Хорол получил статус города и стал уездным городом Хорольского уезда.

На гербе, пожалованном в 1782 году её императорским величеством городу, на красном поле изображены перекрещенные стрела и сабля вниз острыми концами.

В 1790 году была построена Николаевская церковь.

В 1802 году Хорол стал центром Хорольского уезда Полтавской губернии. В 1802 году его площадь составляла 442 десятины и в нем было 3583 жителя. На опорном плане Хорола 1805 года обозначена крепость при впадении реки Лагодинка в реку Хорол. Площадь крепости — 25 га.
 
Во время Отечественной войны 1812 года Хорол стал центром формирования 5-го казачьего полка И. П. Котляревским, но боевые действия в этой местности не велись.

Согласно статистическим данным 1855 года, в Хороле проживали 294 дворянина, среди них 137 потомственных.

В 1880 году здесь проживало 5,5 тыс. человек, действовала почтовая станция.

К началу XX века в Хороле насчитывалось 990 домовладений и 9199 жителей, действовали женская прогимназия, больница, шесть церквей и еврейский молитвенный дом, регулярно проходили ярмарки.

11 августа 1914 года в Хороле началось издание ежедневного информационного листка «Телеграммы Петроградского телеграфного агентства».

В период революций начала ХХ-го века в Хороле происходили митинги и демонстрации. В 1916—1917 годы в Хороле был расквартирован 8-й Уральский казачий полк, в котором служил полковым врачом В. П. Бирюков, основавший в 1917 году  Хорольский народный научный музей.

(1918—1991) 

В первых числах апреля 1917 года в Хороле возник Совет рабочих депутатов. В январе 1918 года в Хороле была установлена Советская власть.

В середине августа 1920 года Хорол и 18 его волостей вошли в состав новообразованной Кременчугской губернии, которая в конце 1922 года была расформирована.

С 22 сентября 1937 Хорол вновь вошёл в состав созданной Полтавской области. С этого года больше никаких изменений относительно принадлежности Хорола и района в другие региональные образования не было.

Значительным событием для Хорола стало создание в декабре 1939 года механического завода, который должен был производить запасные части для оборудования текстильной промышленности.

Хорол и район оккупирован немецко-фашистскими войсками с 13 сентября 1941 года по 18—23 сентября 1943 года. В октябре 1941-го около 460 чел. его жителей еврейской национальности (старики, женщины и дети) были расстреляны за городом. В Хороле (на территории кирпичного завода, элеватора и нефтебазы) в сентябре 1941 года были созданы два концентрационных лагеря (лагерь для мирного населения и лагерь для советских военнопленных), получившие название «Хорольская яма». Там были особо тяжкие условия содержания. Только с 22 сентября 1941 по 1 мая 1942 по немецкой статистике в лагере погибло 37 650 человек. Точных данных о количестве погибших в «Хорольской яме» нет, но считается, что около 91 тысячи человек.

19 сентября 1943 года Хорол был освобождён от немецко-фашистских захватчиков войсками РККА  3-го гвардейского механизированного корпуса Воронежского фронта.

По сведениям на начало 1957 года, в Хороле действовали: кирпичный завод, спиртовой завод, мукомольный завод, маслодельный завод, три средние школы, школа рабочей молодёжи, школа медсестёр, сельскохозяйственное училище, училище механизации сельского хозяйства, две библиотеки и стадион.

В январе 1959 года численность населения составляла .

С 1965 года произошли новые изменения административно-территориального деления и Хорол вновь стал районным центром в нынешних границах. В 1960—1980—е годы велась широкая перестройка города. 1967 году была создана межколхозная дорожная строительная организация, которая должна была осуществлять строительство и ремонт дорог. К середине 1968 года был сдан в эксплуатацию трёхэтажный дом связи.

В 1972 году был введён в эксплуатацию Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов, 30 июня 1972 года выпустивший первую продукцию.

В 1977 году в Хорол проложили газопровод, началась газификация жилых домов.
  

22 сентября 1981 года в городе в новом 5-этажном доме открыли новый гастроном. В 1982 году сдано в эксплуатацию помещение городской средней школы № 2 по улице Ленина на 1176 ученических мест.

В 1983 году город и его жители торжественно отметили 900-летний юбилей со времени основания Хорола.

После 26 апреля 1986 жители города принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

По состоянию на начало 1985 года, в Хороле действовали: молочноконсервный комбинат детских продуктов, механический завод, консервный завод, завод строительных материалов, фабрика хозяйственных изделий, пищевкусовая фабрика, райсельхозтехника, райсельхозхимия, комбинат бытового обслуживания, техникум механизации сельского хозяйства, профессиональное техническое училище, 3 общеобразовательных школы, музыкальная школа, спортивная школа, больница, Дом культуры, кинотеатр, пять библиотек и исторический музей.

В январе 1989 года численность населения составляла 16 492 чел. жителей, в это время основой экономики являлись механический завод и предприятия пищевой промышленности.

В 1990 году в дубовой роще было завершено строительство мемориала «Хорольская яма».

С 1991  

В начале 1990-х годов построено несколько многоэтажных жилых домов, проведена реконструкция механического завода, начата реконструкция молококонсервного комбината. В середине 1990-х годов было построено Бюро трудоустройства населения.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе АТП-15346, механического завода, комбикормового завода, райсельхозтехники, ПМК № 170, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации ПМК № 71.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 13 593 человека.

Экономика 

 Хорольский элеватор.
 ОАО «Хорольский механический завод».
 Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов.
 Пищевкусовой завод.
 Хорольская типография, КП.
 Хорольское инкубационно-птицеводческое предприятие.
 ОАО «Хорольская ПМК № 170».
 ГП «Хорольский ветеринарно-санитарный завод по производству мясокостной муки».
 ЗАО «Хорольский комбикормовый завод».
 ООО «Хорольская керамика».

Транспорт 
Станция Хорол Южной железной дороги.

Также через город проходят автомобильные дороги , , .

Объекты социальной сферы 

 Детский сад «Малятко».
 Школа № 1.
 Гимназия № 2.
 Школа № 4.
 Школа специализированная № 3.
 Учебно-воспитательный комплекс.
 Хорольский агропромышленный колледж.
 Детская музыкальная школа.
 Исторический музей.
 Хорольский дом-интернат.
 Центр детского и юношеского творчества.

Примечания

Литература и источники 
 Е. С. Кобытев. Хорольская яма. Красноярск, Красноярское книжное изд-во, 1965. — 151 стр., илл.

Ссылки 
 сайт міста Хорола

Города Полтавской области